Bartnia Góra bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Bartnia Góra (Filipów), Dorf der Gmina Filipów in der Woiwodschaft Podlachien
 Bartnia Góra (Berg), Berg der Niederen Beskiden in der Woiwodschaft Kleinpolen